Биркетт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Биркетт, Артур (1875—1941) — британский крикетчик, чемпион летних Олимпийских игр 1900 года.
 Биркетт, Вива (1887—1934) — британская актриса театра, которая была активной по обе стороны Атлантики в начале двадцатого века.

Другое 
 Барон Биркетт — наследственный титул в системе Пэрства Соединённого королевства.